In 1987 werd het 67ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 8 februari tot 19 juli. Grêmio werd kampioen.

Eerste fase

Copa Rio Grande
Caxias werd kampioen na lottrekking. De Copa Rio Grande werd gespeeld ter ere van het 250-jarig bestaan van de stad Rio Grande.

Tweede fase

Copa Desportista Rubem Moreira

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 1987